Frederick Frelinghuysen (1753–1804) – amerykański prawnik, wojskowy i polityk, senator
 Frederick Theodore Frelinghuysen (1817–1885) – amerykański prawnik, dyplomata i polityk, senator, sekretarz stanu
 Frederick Frelinghuysen (1848–1924) – amerykański przedsiębiorca